Вулиця Саковича — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Саковича — вулиця в місті Львів
 Вулиця Саковича — вулиця в місті Сімферополь

Вулиці, названі на честь людей